Мирибель, Мари-Жозеф Франсуа де (1831—1893) — французский генерал, начальник Генерального штаба
 Мирибель — кантон во Франции, департамент Эн
 Мирибель — коммуна во Франции, департамент Дром
 Мирибель — коммуна во Франции, департамент Эн

См. также 
 Мирибель-Ланшатр — коммуна во Франции, департамент Изер
 Мирибель-лез-Эшель — коммуна во Франции, департамент Изер